The Garden (canção)
The Garden (álbum de Silver Apples)
The Garden (álbum de Zero 7)
The Garden (2008), documentário indicado ao Oscar

Desambiguação